ФК «Рапід» у сезоні 1925–1926 — 28-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Склад у чемпіонаті 

1925–1926
Рапід